36-й чемпионат мира по академической гребле прошёл с 20 по 27 августа 2006 года на озере Дорни близ английского Итона.

Призёры

Мужчины

Распределение наград

Примечания 

Чемпионаты мира в Великобритании
Август 2006 года